Epicynia är ett släkte av snäckor. Epicynia ingår i familjen Vitrinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Epicynia